Löhmann ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Löhmann (* vermutlich 1787; † 1835), Wirtschaftsmathematiker
 Günther Löhmann (1886–1972), deutscher Jurist und Volksgerichtsrat am Volksgerichtshof
 Heinrich Löhmann (* 1961), deutscher Politiker (AfD)
 Johann Heinrich Löhmann (1830–1908), deutscher Hauptlehrer, Kantor und Organist 
 Otto Löhmann (1908–1978), deutscher Bibliothekar
 Peter Löhmann, deutscher Comedian und Moderator
 Richard Löhmann (1845–1913), deutscher Richter und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

Siehe auch:
 Lohmann